Sleep (band) - een Amerikaanse Stoner rock/Doommetalband uit de jaren 90
Sleep (kleding) - een onderdeel van een jurk of een rok
Sleep (compositie) - een koorwerk van componist Eric Whitacre
het samenstel van 1 of meerdere schepen, met een sleepboot op kop

Zie ook
 Slepen en neerzetten (Engels: drag and drop)
 Berging (land) - een te slepen voertuig